Победитель турнира 2009 года —  Новак Джокович — подтвердил свой титул.

Сеянные 

  Роджер Федерер (снялся с турнира из-за лёгочной инфекции)
  Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Второй раунд, снятие с турнира)

<ol start="5">
 Жо-Вилфрид Тсонга (Второй раунд)
 Марин Чилич (Четвертьфинал)
 Михаил Южный (Финал)
 Жиль Симон ''(Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2010